Die Bank Asya 1. Lig 2009/10 war die 47. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann im August 2009 und wurde am 23. Mai 2010 mit der Play-off-Finale beendet. Zeitgleich startete auch die Süper Lig in die Spielzeit 2009/10.

Kardemir Karabükspor sicherte sich bereits am 30. Spieltag mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Çaykur Rizespor den Aufstieg in die Turkcell Süper Lig. Ein Spieltag vorher stand mit Kocaelispor der erste Absteiger der Saison 2009/10 fest. Kocaelispor fiel innerhalb von zwei Spielzeiten von der 1. in die 3. Liga ab. Aufgestiegen sind ebenfalls Bucaspor und Konyaspor. Bucaspor kam erst in dieser Spielzeit in die 2. Liga und schaffte es als Aufsteiger direkt in die Süper Lig. Konyaspor schaffte hingegen die direkte Rückkehr in die Erstklassigkeit. Neben Kocaelispor sind Hacettepespor und Dardanelspor abgestiegen. Alle drei Absteiger spielten somit nur ein Jahr in der 2. Liga

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-offs 
Durch die Play-offs wurde der dritte Aufsteiger für die Turkcell Süper Lig ermittelt. Die Spiele fanden vom 17. bis zum 23. Mai 2010 im Ali-Sami-Yen-Stadion und Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.

Torschützenliste

Auszeichnungen 

 Mannschaften des Jahres: Kardemir Karabükspor, Bucaspor

 Trainer des Jahres: Yücel İldiz (Kardemir Karabükspor)

 Spieler des Jahres: Yasin Avcı (Kardemir Karabükspor)

 Talent des Jahres: Musa Çağıran (Altay İzmir)

 Bester ausländischer Spieler: Emmanuel Emenike (Kardemir Karabükspor)

 Bester Spieler der Relegation: Ramazan Kahya (Konyaspor)

 Ehrenauszeichnung: Branimir Poljac (Konyaspor)

 Fair-Play-Auszeichnung: Boluspor

All-Star-Team

Tolgahan Acar (Adanaspor) – Ömer Hacısalihoğlu (Konyaspor), Anıl Karaer (Adanaspor), Muhammet Özdin (Kardemir Karabükspor), Veli Kızılkaya (Bucaspor) – Fevzi Özkan (Adanaspor), Kıvanç Karakaş (Karşıyaka), Bekir Yılmaz (Bucaspor), Şenol Akın (Kardemir Karabükspor) – Yasin Avcı (Kardemir Karabükspor), Mehmet Batdal (Bucaspor).

Spielstätten

Siehe auch 
 Fortis Türkiye Kupası 2009/10
 Turkcell Süper Lig 2009/10

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der PTT 1. Lig Saison 2009/10 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse von 1963 bis 2001 auf tff.org (türkisch)

2009/10
Fußballsaison 2009/10